Правильная карта — это симметричное замощение замкнутой поверхности. Более точно, правильная карта
— это  двумерного многообразия (такого как  сфера, тор или вещественная проективная плоскость) на топологические диски, так что каждый флаг (инцидентная тройка вершина-ребро-грань) может быть переведён в любой другой флаг преобразованием симметрии разложения. Правильные карты являются в некотором смысле топологическим обобщением правильных многогранников. Теория карт и их классификация связана с теориями римановых поверхностей, геометрии Лобачевского и теории Галуа. Правильные карты классифицируются по их роду  ориентируемости соответствующей поверхности, по основному графу или автоморфизму группы.

Обзор 

Правильные карты обычно определяются и изучаются тремя способами: топологически, с точки зрения теории групп и теории графов.

Топологический подход 
С точки зрения топологии карта является 2-ячейным разложением замкнутого компактного 2-многообразия.

Род g карты M задаётся соотношением Эйлера , что равно , если карта ориентируема, и , если карта неориентируема. Критическим обстоятельством является факт, что имеется конечное (ненулевое) число правильных карт для любого ориентируемого рода, за исключением тора.

Подход теории групп 
С точки зрения теории групп перестановки представления правильной карты M являются транзитивной группой перестановок C на множестве  флагов, порождённой свободными инволюциями с тремя фиксированными точками , удовлетворяющими условию  . В этом определении гранями являются орбиты  , рёбрами являются орбиты , а вершинами являются орбиты .  Более абстрактно, автоморфизм группы любой правильной карты является невырожденным гомоморфным образом группы треугольника <2,m,n>.

Подход теории графов 
С точки зрения теории графов карта есть кубический граф  с рёбрами, выкрашенными в синий, жёлтый и красный цвета так, что  связен, каждая вершина инцидентна с рёбрами каждого цвета, а циклы рёбер, не окрашенных в жёлтый цвет, имеют длину 4. Заметим, что   является плоским графом или  (, GEM) карты, определёнными на множестве флагов в качестве вершин  и не являющимися остовом G=(V,E) карты. В общем случае .

Карта M правильна тогда и только тогда, когда  Aut(M) действует регулярно на флаги. Aut(M) правильной карты транзитивна на вершинах, рёбрах и гранях карты M.  Говорят, что карта M зеркально симметрична в том и только в том случае, когда Aut(M) правильна и содержит автоморфизм , который фиксирует как вершиныv, так и грани f, но обращает направление рёбер. Говорят, что правильная карта, не являющаяся зеркально симметричной, хиральна.

Примеры 

 Большой додекаэдр является правильной картой с пятиугольными гранями на ориентируемой поверхности рода 4.
  является правильной картой типа {4,3} на проективной плоскости.
 Полудодекаэдр является правильной картой, порождённой пятиугольным вложением графа Петерсена в проективную плоскость.
 p-Осоэдр является правильной картой типа {2,p}. Заметим, что осоэдры в этом смысле не являются абстрактными многогранниками. В частности, они не удовлетворяют свойству алмаза ().
 Карта Дика является правильной картой из 12 октаэдров на поверхности рода 3. Лежащий в её основе граф Дика, может также образовать правильную карту из 16 шестиугольников на торе.

В таблице ниже приведён полный список правильных карт на поверхностях с положительной эйлеровой характеристикой, χ — сфере и проективной плоскости.

Изображения ниже показывают три из 20 правильных карт в  с их символами Шлефли.

Тороидальные многогранники 

Правильные карты существуют как тороидальные многогранники в виде конечных порций евклидовых мозаик, завёрнутых в поверхность  как плоского тора. Они помечены как {4,4}b,c, когда они связаны с квадратной мозаикой {4,4}, как , когда они связаны с треугольной мозаикой {3,6}, и как  {6,3}b,c, когда связаны с шестиугольной мозаикой {6,3}. Индексы b и c являются целыми числами . Имеется 2 специальных случая (b,0) и (b,b) с зеркальной симметрией, хотя общие случаи существуют в хиральных парах (b,c) и (c,b).

Правильные карты вида {4,4}m,0 могут быть представлены как конечные правильные косые многогранники {4,4|m}, понимаемые как квадратные грани m×m дуопризмы в размерности 4.

Ниже приведён пример {4,4}8,0, отображённый из плоского листа в виде шахматной доски в цилиндр, а затем в тор. Проекция из цилиндра в тор искажает геометрию в трёхмерном пространстве, но может быть осуществлена без искажения в четырёхмерном.
 

В общем случае правильный тороидальный многогранник {p,q}b,c можно определить, если p или q чётные, хотя только один евклидов выше может существовать как тороидальный многогранник в размерности 4. В случае {2p,q} пути (b,c) можно определить как грань-ребро-грань на прямой, в то время как в двойственных {p,2q} формах пути (b,c) можно рассматривать как вершина-ребро-вершина.

См. также 
 Топологическая теория графов
 Абстрактный многогранник
 Планарный граф
 Тороидальный граф
 Вложение графа
 Правильная мозаика
 Правильный многогранник

Примечания

Литература 

  Перевод:
 
 
 
 
 
 

Топологическая теория графов
Комбинаторная геометрия